YYZ kan syfta på:

IATAs flygplatskod för Torontos flygplats, Toronto, Ontario, Kanada. 
 En låt av rockbandet Rush, där de spelar bokstäverna YYZ med morsekod.

en:YYZ